Brateiu:
 Comuna Brateiu, Sibiu, mai demult: Bratei (, )
 Brateiu, mai demult: Bratei (, )

Vezi și 
 Bratu (dezambiguizare)
 Brătei

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară